En Pologne, Chlebowo peut désigner : 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Chlebowo, village du powiat de Brodnica,
 Chlebowo, village du powiat de Lipno.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Chlebowo, village du powiat de Konin,
 Chlebowo, village du powiat d'Oborniki,
 Chlebowo, village du powiat de Września.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Chlebowo, village du powiat de Drawsko,
 Chlebowo, village du powiat de Gryfino,
 Chlebowo, village du powiat de Koszalin,
 Chlebowo, village du powiat de Stargard.

dans la voïvodie de Mazovie
 Chlebowo, village.

dans la voïvodie de Poméranie
 Chlebowo, village.

dans la voïvodie de Lubusz
 Chlebowo, village.